Zagorzyn ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Zagorzyn (Łącko)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Zagorzyn (Blizanów)

Siehe auch:
 Zagórzyn (dt. Voßhagen, Domasławice (Darłowo))